CNRT ist die Abkürzung für:
 Comisión Nacional de Regulación del Transporte, argentinische Regulierungsbehörde beim Verkehrsministerium
 Congresso Nacional da Reconstrução Timorense, eine osttimoresische Partei seit 2007
 Conselho Nacional de Resistência Timorense, der ehemalige Dachverband der osttimoresischen Widerstandsgruppen und Parteien (1998–2001)

CNRT